Myu (地妖星パピヨンのミュー, Chiyōsei Papiyon no Myū) est un personnage de fiction de l'univers de Saint Seiya. Spectre du Papillon, de l'étoile Terrestre de la Féerie (de l'ensorcellement dans le manga), Myu apparait durant le Junikyu-Hen du chapitre Hadès.

"Un drôle de Spectre" 
Myu fut un des 16 Spectres envoyés au Sanctuaire d'Athéna. Lorsque le groupe de Spectres perdirent la trace des trois Chevaliers d'Or renégats, ils furent déstabilisés. Mu du Bélier se présenta alors dans le temple du Cancer, et fut immédiatement immobilisé par les pouvoirs télékinésiques de Myu. Un groupe de Spectre commandé par Gigant du Cyclope fit alors son apparition afin d'interroger le chevalier du Bélier à propos de ce qu'étaient devenus Saga, Camus et Shura. Seiya de Pégase fit son entrée afin de prêter main-forte à son ami, mais fut rapidement mis à mal par le Spectre du Cyclope. Ne trouvant aucune réponse satisfaisante à ses questions, Gigant était sur le point d'achever Mû lorsque Myu du Papillon décida d'affronter lui-même le Bélier.

Quand Myu fit sa première apparition, il n'était rien d'autre qu'une masse gélatineuse qui attaqua à l'aide de sa technique "Ugly Eruption". Se protégeant de l'attaque à l'aide de son "Crystal Wall", Mû répliqua par son attaque "Stardust Revolution" qui réduisit en poussière la masse gélatineuse. Malheureusement, lorsque la masse disparut, il en sortit un ennemi bien plus vivace : une larve. Cette larve enferma Mû et Seiya dans un cocon à l'aide de la technique "Silky Thread".

Quand Mû et Seiya sortirent du cocon, l'apparence de Myu avait encore changé : il était lui-même dans un cocon, qui ne tarda pas à s'ouvrir et à libérer le Spectre du Papillon qui avait enfin atteint son évolution finale. Désirant combattre Myu, Seiya endura les terribles pouvoirs télékinésique de Myu mais celui-ci lâcha rapidement son emprise sur le chevalier de Bronze.
Myu s'opposa alors réellement au Bélier à l'aide de son "Fairy Thronging". Esquivant les attaques répétées de Myu à l'aide de la téléportation, le Chevalier d'Or du Bélier immobilisa le Spectre du Papillon avec le "Crystal Net". Son adversaire prit au piège, Mû déclencha alors son attaque "Starlight Extinction" qui réduisit en poussière Myu.

Surplis 
La surplis de Myu représente un Papillon, qui représentait l'âme des morts dans la mythologie grecque.

Techniques

Techniques (1 forme) 
 Ugly Eruption
 Télékinésie
 Morphing

Techniques () 
 Silky Thread
 Morphing

Techniques (3 forme) 
 Morphing

Techniques () 
 Fairy Thronging
 Télékinésie

Voix 
Dans la version originale, Myu est doublé par Atsushi Kisaichi. Dans la version française, il est doublé par Xavier Percy.

Note 
 Lors de son combat face au chevalier du Bélier, Myu révèle que les Spectres furent autrefois des êtres humains vivant normalement sur Terre. Lorsque le Sceau d'Athéna fut brisé et que les 108 étoiles maléfiques furent libérées, elles éveillèrent la conscience de Spectre qui sommeillait dans chaque homme "élu". Ces hommes devinrent alors des guerriers d'Hadès.

Spectres d'Hadès

it:Specter#Papillon
pt:Myu de Papyllon